

Спасово () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.
 Спасово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Чирпан.